Contracorriente – film del 2009 diretto da Javier Fuentes-León.
Contracorriente – album discografico del 2009 di Eiza González.

Pagine correlate 
Controcorrente